Brownsdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brownsdale (Florida)
 Brownsdale (Minnesota)
 Brownsdale (Allegheny County, Pennsylvania)
 Brownsdale (Butler County, Pennsylvania)

in Neufundland und Labrador:
 Brownsdale (Neufundland und Labrador)